Ма́сарик () — чешская фамилия.
 Масарик, Василий Степанович (1921—1973) — советский кинорежиссёр.
 Масарик, Томаш Гарриг (1850—1937) — чешский социолог и философ, политик, первый президент Чехословакии.
 Масарик, Ян (1886—1948) — чешский дипломат, министр иностранных дел Чехословакии (1940—1948), сын Томаша Масарика.

Другое 
 «Масарик» — словацкий бронепоезд, участвовал в Словацком восстании 1944 г..